Jerry – nome proprio di persona inglese maschile e femminile
 Jerry – film indiano del 2006
 Jerry – singolo dei Me First and the Gimme Gimmes del 2008
 Jerry – personaggio del manga e anime One Piece
 Jerry Mouse – personaggio del cartone animato Tom & Jerry
 Jerry the Tyke – personaggio dei cartoni animati dell'epoca del muto